Kelly Miller peut désigner :
  (1863-1939), scientifique, mathématicien, sociologue et journaliste afro-américain ;
 Kelly Miller (1972-), biologiste américain (entomologiste) ;
 Kelly Miller, le pseudo d'une actrice dans le film George de la jungle (film), sorti en 1997 ;
 Kelly Miller (1963-), joueur et entraineur américain de hockey sur glace ;
 Kelly Miller (1978-), joueuse de basket-ball américaine naturalisée russe ;
 Kelly Miller (1979-), joueur américain de hockey sur glace.